Ellington at Newport — концертный альбом 1956 года Дюка Эллингтона и его оркестра.

История создания 
Выступление Дюка Эллингтона и его оркестра 7 июля 1956 года на джазовом фестивале в Ньюпорте, прошло с большим успехом. Звукозаписывающая компания Columbia вскоре выпустила запись концерта. Но на самом деле альбом был записан не на концерте, а в студии, с добавлением небольшого количества концертных записей и наложенными аплодисментами. Тем не менее альбом пользовался большим коммерческим успехом и стал самым успешным в карьере Эллингтона.

В 1999 году альбом был переиздан. Благодаря кропотливой работе и различным техническим ухищрениям концерт был воссоздан целиком.

Список композиций

Оригинальный выпуск 1956 LP: Ellington at Newport 
Сторона A
 «Festival Junction» — 10:08
 «Blues to Be There» — 8:04
 «Newport Up» — 5:33
Сторона B
 «Jeep’s Blues» — 5:12
 «Diminuendo and Crescendo in Blue» — 14:56

Выпуск 1999 CD: Ellington at Newport (Complete) 
Первый диск
 «The Star Spangled Banner» — 1:10
 Father Norman O’Connor Introduces Duke & the Orchestra / Duke Introduces Tune & Anderson, Jackson & Procope — 3:36
 «Black and Tan Fantasy» — 6:21
 Duke Introduces Cook & Tune — 0:26
 «Tea for Two» — 3:34
 Duke & Band Leave Stage / Father Norman Talks About The Festival — 2:30
 «Take the 'A' Train» — 4:27
 Duke Announces Strayhorn’s A Train & Nance / Duke Introduces Festival Suite, Part I & Hamilton — 0:41
 «Part I — Festival Junction» — 8:10
 Duke Announces Soloists; Introduces Part II — 0:38
 «Part II — Blues to Be There» — 7:09
 Duke Announces Nace & Procope; Introduces Part III — 0:19
 «Part III — Newport Up» — 5:33
 Duke Announces Hamilton, Gonsalves & Terry / Duke Introduces Carney & Tune — 0:25
 «Sophisticated Lady» — 3:52
 Duke Announces Grissom & Tune — 0:17
 «Day In, Day Out» — 3:50
 Duke Introduces Tune(s) and Paul Gonsalves Interludes — 0:23
 «Diminuendo In Blue and Crescendo In Blue» — 14:20
 Announcements, Pandemonium — 0:44
 Pause Track — 0:06
Второй диск
 Duke Introduces Johnny Hodges — 0:18
 «I Got It Bad (and That Ain’t Good)» — 3:38
 «Jeep’s Blues» — 4:36
 Duke Calms Crowd; Introduces Nance & Tune — 0:42
 «Tulip or Turnip» — 2:49
 Riot Prevention — 1:08
 «Skin Deep» — 9:13
 «Mood Indigo» — 1:30
 Studio Concert (Excerpts) — 1:15
 Father Norman O’Connor Introduces Duke Ellington / Duke Introduces New Work, Part I & Hamilton — 1:02
 «Part I — Festival Junction» — 8:46
 Duke Announces Soloists; Introduces Part II — 0:32
 «Part II — Blues To Be There» — 7:48
 Duke Announces Nance & Procope; Introduces Part III" — 0:16
 «Part III — Newport Up» — 5:20
 Duke Announces Hamilton, Gonsalves & Terry / Pause / Duke Introduces Johnny Hodges — 0:41
 «I Got It Bad (And That Ain’t Good)» — 3:47
 «Jeep’s Blues» — 4:31
 Pause Track — 0:06

Участники записи 
 Harry Carney — Baritone sax
 John Willie Cook — Trumpet
 Duke Ellington — Piano
 Paul Gonsalves — Tenor sax
 Jimmy Grissom — Voice
 Jimmy Hamilton — Tenor sax
 Johnny Hodges — Alto sax
 Quentin Jackson — Trombone
 William "Cat" Anderson — Trumpet
 Ray Nance — Voice
 Willis R. Nance — Trumpet
 Russell Procope — Alto sax
 John Sanders — Trombone
 Clark Terry — Trumpet
 James Woode — Bass
 Britt Woodman — Trombone
 Sam Woodyard — Drums

Литература

Ссылки 
 Ellington At Newport на discogs.com

Концертные альбомы 1956 года
Альбомы Дюка Эллингтона